Grudziądzkie Radio Internetowe (GRI, Radio Grudziądz) – młodzieżowe radio internetowe z Grudziądza, istniejące od 2005 r. Powstało w wyniku rozwoju warsztatów radiowych prowadzonych przez dziennikarza Macieja Frankowskiego. GRI w całości tworzone jest przez grudziądzkich licealistów oraz studentów. Nadaje przez całą dobę. W skład ramówki wchodzą programy autorskie i bloki prezenterskie.

Początkowo redaktorami naczelnymi byli Jakub Nowiński i Piotr Wasiak. We wrześniu 2010 roku Piotra Wasiaka zastąpił na tym stanowisku Marcin Chmura.

GRI jest finansowane w całości przez Zespół Placówek Młodzieżowych "BURSA" w Grudziądzu.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona radia

Grudziądz
Media w Grudziądzu
Młodzież